

Personnalités 

 Jean-Philippe Cazier (né en 1966), poète, critique et écrivain français ;
 Marie-Christine Cazier (née en 1963), athlète française, spécialiste de sprint ;
  (1930-2013), universitaire américain.

Lieux 

 Bois du Cazier, ancien charbonnage à Marcinelle en Belgique, lieu de la catastrophe du Bois du Cazier en 1956.
 Rue Émile-Cazier, à Reims, dans le département de la Marne, en France.